Quayle ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Quayle (1932–2019), britische Schauspielerin
 Anthony Quayle (1913–1989), britischer Film- und Theaterschauspieler sowie Schriftsteller
 Ben Quayle (* 1976), US-amerikanischer Politiker
 Dan Quayle (* 1947), US-amerikanischer Politiker, 44. Vizepräsident der USA

 Marilyn Quayle (* 1949), US-amerikanische Politikergattin, Gattin des US-Vizepräsidenten Dan Quayle
 Quinton Quayle (* 1955), britischer Diplomat